Водолей (также акваманил от , от  — вода и  — рука) — антропоморфный или зооморфный сосуд для омовения рук, применявшийся в сакральных и светских целях в Европе в период с XII по XVI века. Своеобразие акваманилов заключается в широком спектре их форм и сюжетов. Доминирующим мотивом были львы,  кони  в группе с наездником, крылатые существа, среди которых грифоны, драконы, птицы. Небольшим числом представлена группа антропоморфных акваманилов, имитирующих форму головы, бюста, а иногда и полную человеческую фигуру. Акваманилы отливались, в основном, в мастерских Нижней Саксонии с центром в Хильдесхайме, в Магдебурге и в регионе реки Маас на территории современных Бельгии, Франции и Голландии (Маасский регион).

Изготовление 
Большая часть сохранившихся водолеев изготовлена из бронзы по методу «вытесненного воска». Редкие образцы выполнены из глины или драгоценных металлов. Метод вытесненного воска на примере изготовления медного кадила был описан монахом-бенедиктинцем пресвитером Теофилом в его трактате Schedula diversarum artium, представляющим обзор средневековых искусств, содержащий ценную информацию о техниках и технологиях производства. Появление акваманилов в XII веке свидетельствует о серьезном прогрессе в навыках средневековых умельцев.

Происхождение 
На первых порах освоения нового жанра европейские умельцы находились под влиянием  мастеров исламского Востока, в котором фигурные сосуды были в ходу вплоть до XII века. Целая типология акваманилов сложилась под воздействием античных сосудов. Иконография акваманилов формировалась под воздействием монументальной пластики, книжной миниатюры и поэзии.  В неразрывной связи с новым жанром находились и другие образцы декоративно-прикладного искусства, реликварии, подсвечники, купели .

Примеры 
 Victoria and Albert Museum, Aquamanile in the form of a griffin, ca 1130 
 National Gallery of Art, Washington, Aquamanile in the form of a lion, bronze with traces of gilding, North French or Mosan, c 1300 *National Gallery of Art, Washington DC, Aquamanile in the form of a mounted horseman, English or Scandinavian, 13th century 
 Rijksmuseum, Aquamanile in the form of a horse, bronze, Maas/Meuse region, 13th century

См. также 
 Рукомойник

Примечания

Литература 
 
 Е. Ю. Басаргина, О. В. Иодко, М. В. Поникаровская, И. М. Щедрова. Архив Кунсткамеры. Из истории первых археологических коллекций: собрание акваманилов.
 Барекян К.Ш. Средневековый акваманил: оригинал и копия. Новый взгляд на атрибуцию акваманилов из коллекции ГМИИ имени А.С. Пушкина// Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 4. / Под ред. А.В. Захаровой, С.В. Мальцевой. – СПб.: НП-Принт, 2014. С. 194–203. – ISSN 2312-2129
  
  
  
  

Посуда
Декоративно-прикладное искусство Средних веков
Художественное литьё